Tetraevangeliar ist ein anderer Begriff für einen Evangeliar, der den Text der vier Evangelien enthält.

Beispiele:
 Tetraevangeliar von Zar Iwan Alexander, aufgrund seines Aufbewahrungsortes in der Londoner British Library auch Londoner Tetraevangeliar genannt
 Tetraevangeliar von Warschau, siehe Evangeliar von Voroneț